Ministero della cultura – dicastero del governo albanese
Ministero della cultura – dicastero del consiglio dei ministri danese
Ministero della cultura – dicastero del governo francese
Ministero della cultura – dicastero del governo italiano
Ministero della cultura – dicastero del governo romeno
Ministero della cultura – dicastero del governo russo
Ministero della cultura – dicastero del governo thailandese